Höttecke ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Höttecke (* 1966), deutscher Physikdidaktiker
 Marcel Höttecke (* 1987), deutscher Fußballspieler